USS Midway ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos.

, fue un buque de carga comercial, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por la US Navy para el transporte de tropas. Recibió en este periodo también los nombres Oritani, Tyree y Panay fue devuelto a su propietario en 1946.

, fue un portaaviones de escolta dado de alta en 1943, y renombrado St. Lo un año después, fue hundido durante la batalla del Golfo de Leyte tras una segunda oleada de aviones japoneses que lo confundieron con otro portaaviones hecho que hizo decantar la guerra a favor de los EE. UU.

, fue un portaaviones dado de alta en 1945 y de baja en 1992. fue donado como buque museo a la ciudad San Diego, California.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos